Varza (Brassica oleracea), cunoscută și sub numele de curechi, este o legumă comestibilă verde sau roșie, una din cele mai vechi legume cunoscute de om. Era cunoscută în rândul alchimiștilor drept materia primă a alimentelor. Sucul verzei roșii poate fi întrebuințat ca indicator pH.

Varza este o plantă bienală: în primul an vegetează, iar în al doilea an înflorește. Face parte din familia Crucifere, numită așa deoarece are floarea de tipul patru, cu elementele florale așezate în cruce. Florile sunt grupate în inflorescențe de culoare galbenă.

Varietăți 
Varza de Bruxelles (Brassica oleracea gemmifera) are o tulpină înaltă și căpățână mică. De la această varză se consumă mugurii ce se formează la subsuoara frunzelor.

Varza creață (Brassica oleracea sabanda) are frunzele încrețite și căpățâna afânată. Varza se cultivă în toate regiunile țării, dar mai ales pe terenuri irigate.

Tratamente naturiste cu varză 
Varza albă (Brassica oleracea) este recomandată a fi întrebuințată în tratamentul anemiei, diabetului zaharat, litiazei biliare, tusei (suc de varză și miere), afecțiunilor renale, hemoroizilor, durerilor de ficat (varză crudă sub formă de cataplasme) și ulcerului gastric.

Varza albă acționează ca laxativ, vitaminizant (pentru pacienții care se refac după o perioadă în care au zăcut) și ajută la prelungirea vieții (vitamina A conținută în varză întârzie îmbătrânirea, hrănind țesuturile).

Varza albă poate fi consumată ca varză murată, și în acest caz constituie un remediu excelent în tratarea alcoolismului, întărirea gingiilor și tratarea infecțiilor intestinale; ceai de varză: acesta ajută la vindecarea bronșitelor cronice, dar și la tratarea diareei și a constipației; cataplasme cu foi de varză albă (se aplică local), care ajută la vindecarea rănilor, plăgilor și tumorilor.

Producție 

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a raportat că producția mondială de varză și alte brasicaceae (aceste plante sunt combinate de către FAO în scopuri de raportare) a fost, pentru anul calendaristic 2010, de 57.966.986 de tone metrice. Aceasta a fost cultivată în principal în China (43%) și India (11%).

Note

Legături externe 

 Tratamente naturiste folosind varza albă. sanatatecuplante.ro
 8 beneficii ale consumului de varză. lacafele.ro
 Liliana Ivan (22 noiembrie 2008). „Varza, leac în 100 de afecțiuni”. Adevărul
 Varza - un ancestral aliment-medicament, 21 februarie 2009, Amos News
 Medicamentul numit 'varză murată', 18 decembrie 2010, Amos News

Brassicaceae
Legume